Существует несколько теорем Штейнера:
 В теоретической механике
 Теорема Гюйгенса — Штейнера, о связи моментов инерции относительно параллельных осей.
 В планиметрии
 Теорема Штейнера — Лемуса, о биссектрисах.
 Теорема Штейнера (планиметрия) — классическая теорема в геометрии треугольника.
 Теорема Штейнера — Понселе, об окружности и линейке.